John Lynch Phillips, astronauta dos Estados Unidos
 John Phillips (músico), músico e compositor dos Estados Unidos
 John Phillips (geólogo), geólogo do Reino Unido
 John Phillips (jogador de futebol americano), jogador dos Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos